jelito
 Jelita – herb szlachecki
 Jelita III – herb szlachecki, odmiana herbu Jelita
 Jelita – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego